Pietro Vidoni è il nome di due cardinali:

 Pietro Vidoni (1610-1681)
 Pietro Vidoni (1759-1830), discendente del precedente